Vilémov est un toponyme qui peut désigner :

Vilémov, une commune du district de Chomutov, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Vilémov, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Vilémov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Vilémov, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc.

Homonymie de localités en  Tchéquie